Poelau Boompjes kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Rakit (ö i Indonesien, Jawa Barat), 
 Pulau Boompyes, ö, Bangka-Belitung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar